Найки (народ) — народ в Индии.
 Найки (язык) — язык народа найки, относящийся к дравидийской семье языков.
 Nike — компания, производитель спортивной одежды и обуви.